Die 1. Amateurliga Nordbaden 1956/57 war die siebte Saison der 1. Amateurliga im Fußball in Nordbaden – dem Vorläufer der heutigen Verbandsliga Baden. Nordbadischer Amateurmeister wurde zum vierten Mal in Folge der TSV Amicitia Viernheim. Im vierten Anlauf gewann Viernheim die Aufstiegsrunde zur II. Division und stieg somit auf. Als Süddeutscher Amateurmeister nahm Viernheim dann an der deutschen Amateurmeisterschaft 1957 teil, unterlag dort im Halbfinale gegen den Berliner Meister BFC Alemannia 90.

Der VfB Bretten und die TSG Plankstadt mussten in die 2. Amateurliga absteigen. Aufsteiger für die folgende Saison waren die SG Kirchheim/Heidelberg und der SV Sandhausen. Aus der II. Division kam für die folgende Saison Absteiger Karlsruher FV.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Amateurliga Nordbaden 1956/57 bei f-archiv.de
 Amateurliga Nordbaden 1956/57 auf ASC-Neuenheim.de

1956
Fußballsaison 1956/57